Mairano – comune italiano
 Mairano – frazione del comune italiano di Casaletto Lodigiano
 Mairano – frazione del comune italiano di Noviglio
 Mairano – frazione del comune svizzero di Riviera
 Aldo Mairano – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Dario Mairano – fumettista italiano